Cantrill ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Cantrill, US-amerikanischer Softwareentwickler
 J. Campbell Cantrill (1870–1923), US-amerikanischer Politiker
 James E. Cantrill (1839–1908), US-amerikanischer Politiker